Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luke Jensen e Murphy Jensen che hanno battuto in finale Neville Godwin e Fernon Wibier 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Assente
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (Campioni)
 Scott Davis /  Kelly Jones (quarti di finale)

 Assente
 Maks Mirny /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Neville Godwin /  Fernon Wibier (finale)
 Kent Kinnear /  Aleksandar Kitinov (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1997